El término moldeo, derivado de molde, puede referirse a:

 La acción y efecto de moldear.
 El proceso de modificar materiales sólidos a través de moldes para obtener piezas con una forma determinada.
 Moldeo por inyección
 Moldeo por soplado
 Moldeo a la cera perdida
 Moldeo en vacío
 Moldeo rotacional y/o Rotomoldeo
 Moldeo por compresión
 Moldeo en cáscara
 Moldeo en grafito
 Moldeo por transferencia
 Moldeo en arena verde
 Moldeo de metales en estado semisólido
 Moldeo por inyección asistida por gas

Referencias